Шотландка может означать:
 Шотландка — ткань.
 Шотландка — представительница шотландского народа.